Diamond Princess peut faire référence à :
 Diamond Princess, navire de croisière,

 Diamond Princess, album de Trina (2002),
 Diamond Princess, album de Miliyah Katō (2007).